Жанама () — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жанама — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Жанама — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.

См. также 
 Жаныма — река в Восточно-Казахстанской области, название которой иногда транскрибируют на русский язык как Жанама